Vittsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vittsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (1,82 km²)
Norra Vittsjön, sjö i Laxå kommun, 
Södra Vittsjön, sjö i Laxå kommun, 
Vittsjön, Värmland, sjö i Rømskogs kommun och Årjängs kommun,  (29 ha)
Stora Vittsjön, sjö i Borlänge kommun,  (10,7 ha)
Vittsjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (25,6 ha)

Se även
Vittsjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn